La Division 1 1977/78 fue la 39ª temporada del fútbol francés profesional. Mónaco resultó campeón con 53 puntos, obteniendo su tercer título de liga.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1978-79:
 Lille: Campeón de la Division 2, ganador de la Division 2 grupo B.
 Angers: Subcampeón, ganador de la Division 2 grupo A.
 Paris: Tercer lugar, ganador del play-off de ascenso.

Goleadores

Referencias

Enlaces externos
 ceroacero.es

1978
Fútbol en 1977
Fútbol en 1978